Lateralus — музичний альбом гурту Tool. Виданий у 2001 році

Список пісень 
 The Grudge (8:36)
 Eon Blue Apocalypse (1:06)
 The Patient (7:14)
 Mantra (1:12)
 Schism (6:48)
 Parabol (3:04)
 Parabola (6:04)
 Ticks & Leeches (8:10)
 Lateralus (9:24)
 Disposition (4:46)
 Reflection (11:06)
 Triad (7:30)
 Faaip de Oiad (2:40)

Альбоми Tool
Музичні альбоми 2001
Альбоми прогресивного року
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми